Singler peut désigner :  
 Andreas Singler (1961-), auteur et journaliste allemand ;
 E.J. Singler (1990-), joueur américain de basket-ball ; 
 Kyle Singler (1988-), joueur américain de basket-ball ; 
 Sherri Singler (1974-), joueuse de curling canadienne.